Naveed Ahmed (ur. 3 stycznia 1993 w Fajsalabadzie) – pakistański piłkarz występujący na pozycji obrońcy w pakistańskim klubie KRL oraz w reprezentacji Pakistanu.

Kariera reprezentacyjna 
19 listopada 2012 zadebiutował w reprezentacji Pakistanu w meczu towarzyskim przeciwko Singapurowi (4:0).

Statystyki

Reprezentacyjne 
 (aktualne na dzień 15 grudnia 2019)

Sukcesy

KRL FC 
  Mistrzostwo Pakistanu (2×): 2013/2014, 2018/2019

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Reprezentanci Pakistanu w piłce nożnej
Piłkarze KRL F.C.
Ludzie urodzeni w Fajsalabadzie
Urodzeni w 1993
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019